Austrotepuibasis alvarengai – gatunek ważki z rodziny łątkowatych (Coenagrionidae). Słabo poznany gatunek, znany jedynie z miejsca typowego w okolicach Sinop w stanie Mato Grosso w Brazylii, gdzie w 1970 roku odłowiono okazy typowe.

Przypisy 

Austrotepuibasis
Ważki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2011 roku